Adolfsbergs kyrka kan syfta på:

Adolfsbergs kyrka, Helsingborg.
Adolfsbergs kyrka, Örebro.